Bois jaune est le nom donné à certains arbres de la famille des Apocynaceae :
 à La Réunion et à l'île Maurice, Ochrosia borbonica, une espèce endémique de ces îles,
 aux Seychelles, Alstonia macrophylla, une espèce exotique envahissante.

Le terme a servi également à désigner l'espèce sud-américaine Morus tinctoria, de la famille des Moraceae.

Voir aussi 

 Yellowwood